Алиса Гессенская:
 Алиса Гессенская (Александра Фёдоровна) — жена российского императора Николая II
 Алиса Гессенская (Алиса Великобританская) — жена великого герцога Гессенского Людвига IV